Arango ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfredo Arango (1945–2005), kolumbianischer Fußballspieler
 Alicia Arango (* 1958), kolumbianische Politikerin und Diplomatin
 Arturo Arango (* 1955), kubanischer Schriftsteller
 Augusto Trujillo Arango (1922–2007), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Tunja in Kolumbien
 Aureliano Sánchez Arango (1907–1976), kubanischer Erziehungsminister
 Bill De Arango (1921–2005), amerikanischer Jazzgitarrist
 Carlos Arango († 2014), kolumbianischer Fußballspieler
 Débora Arango (1907–2005), kolumbianische Malerin und Keramikerin
 Emiliana Arango (* 2000), kolumbianische Tennisspielerin
 Eugenio Arango (1934–2011), kubanischer Musiker
 Gonzalo Arango (1931–1976), kolumbianischer Schriftsteller 
 Jerónimo Arango (* ~1926), mexikanischer Unternehmer
 José Agustín Arango (1841–1909), Präsident der provisorischen Regierungsjunta Panamas

 Julio Arango (* 1950), kolumbianischer Schwimmer
 Manuel Arango (* 1936), mexikanischer Filmproduzent, Unternehmer und Philanthrop
 Luis Alfredo Arango (1935–2001), guatemaltekischer Schriftsteller
 Octavio Betancourt Arango (1928–2017), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Oscar Arango (* 1965), kolumbianischer Fechter
 Ricardo Adolfo de la Guardia Arango (1899–1969), 21. Staatspräsident von Panama
 Rodrigo Arango Velásquez (1925–2008), brasilianischer römisch-katholischer Bischof
 Rogelio Arango (* 1959), kolumbianischer Radrennfahrer
 Sascha Arango (* 1959), deutscher Drehbuchautor
 Tonio Arango (* 1963), deutscher Schauspieler 

Arango bezeichnet:

 Arango (Asturien), Parroquia in Spanien